Meredith Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Meredith Township (Kansas)
 Meredith Township (North Carolina)